Suki – japońskie imię żeńskie
 Suki. Dakara suki – manga
 Suki – postać z amerykańskiego serialu animowanego Awatar: Legenda Aanga